Lisse peut se référer à :

En mathématiques et informatique théorique
 un nombre lisse
 une fonction lisse
 une variété algébrique lisse
 l'analyse lisse d'algorithme

Toponyme

 Lisse est une commune néerlandaise
 Lisse est une ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Réaup-Lisse
 Lisse-en-Champagne est une commune française de la Marne

Autres
 une lisse ou lice est une pièce de raidissement longitudinale d'un bateau ou d'un avion.
 une lisse ou lice désigne un fil, généralement métallique, vertical à œillet d’un métier à tisser, dans lequel sont passés un ou plusieurs des fils horizontaux de la chaîne.
haute lisse : tapisserie utilisant un métier où la chaîne est disposée verticalement
basse lisse : tapisserie utilisant un métier où la chaîne est disposée dans un plan proche de l'horizontale 
 une lisse est la partie horizontale d'un palettier qui supporte les palettes ou les colis.

Voir aussi 
 Lisses est une commune française de l'Essone (département)